Флорика Лаврик (, 7 января 1962, Копалау, Ботошани, Румыния — 20 июня 2014, Бухарест, Румыния) — румынская спортсменка, чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) в соревнованиях по академической гребле .

На летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе стала чемпионкой в составе румынской четвёрки с рулевым. Также была обладательницей серебряных медалей чемпионатов мира в ФРГ (1983) и Бельгии (1985) в той же дисциплине, а также бронзовым призёром первенства мира в Великобритании (1986) в соревнованиях восьмёрок. В 1987 году завершила карьеру из-за болезни.

Примечания

Ссылки 
 
 https://archive.is/20140621165757/http://www.cotidianul.ro/a-murit-canotoarea-florica-lavric-241786/

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года